Bubwiesenbach ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Bubwiesenbach (Brucher Bach), linker Nebenstrang-Oberlauf des Brucher Bachs (zur Weißach) bei Oberweissach, Gemeinde Weissach im Tal, Rems-Murr-Kreis
 Bubwiesenbach (Murg), rechter Zufluss der Nordschwarzwälder Murg in Röt, Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt